Ефраин Лопез има више значења:

 Ефраин Лопез, Ел Енсино (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ефраин Лопез (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику